MCS steht für:
 Marketing und Convenience-Shop System, ein Kooperationsverbund selbstständiger Lebensmittel-Großhandelsunternehmen
 Mars Climate Sounder, Instrument und Experiment zur Untersuchung der Marsatmosphäre an Bord des Mars Reconnaissance Orbiter, siehe Mars Reconnaissance Orbiter #Instrumente
 Matrix Cable System, Unterwasser-Kommunikationskabel zwischen Singapur und Indonesien sowie Australien
 Matthias-Claudius-Schulen, Schulgemeinschaft in Bochum
 MCS Cavaliere, ein ursprünglich als Lizenzmarke von Marlboro gegründetes italienisches Modeunternehmen
 MCS Solutions, ein Unternehmen der Nemetschek SE, das Software für das Immobilien-, Facility- und Arbeitsplatzmanagement anbietet
 Mechanische Kreislaufunterstützung (engl. mechanical circulatory support), ein Überbegriff für Herzunterstützungssysteme
 Megawatt Charging System, Megawatt-Ladesystem mit Ladesäulen für große Elektrofahrzeuge
 Mesoscale Convective System, ein Komplex aus mehreren Gewitterzellen, siehe Gewitter #Multizellen-Cluster
 Michigan Central Station, Bahnhofsgebäude in Detroit
 Motion City Soundtrack, US-amerikanische Pop-Punk-Band
 XM1202 Mounted Combat System, ein Fahrzeug-Projekt der US Army
 Multinational Character Set, ein IT-Zeichensatz, siehe DEC Multinational Character Set
 Multiple Chemikalien-Sensitivität, chronische Multisystem-Erkrankung mit zum Teil starken Unverträglichkeiten von vielfältigen flüchtigen Chemikalien
 Multiple Cloning Site, ein Abschnitt der DNA, siehe Polylinker
 Monte Caseros Airport (IATA-Code), Flughafen von Monte Caseros, Departamento Monte Caseros, Provinz Corrientes, Argentinien

mcs steht für:
 Mangbai (ISO-639-3-Code), eine der Mbum-Day-Sprachen im nördlichen Kamerun und im südlichen Tschad

Abkürzung